Molly Weasley este numele a două personaje feminine din seria Harry Potter:

 Molly Weasley, născută Prewett, soția lui Arthur Weasley
 Molly Weasley, fata lui Percy Weasley